Astra kan avse:

Astra – ett tidigare svenskt läkemedelsföretag
Astra Zeneca - ett multinationellt svenskt-brittiskt läkemedelsföretag
Astra (öl) – ett tyskt varumärke för öl
Opel Astra – en bilmodell
Astra (satelliter) – en serie satelliter
Astra (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Asia
Rescue Astra – en av Sjöräddningssällskapets livräddningskryssare
Astra (tidskrift), tidigare Astra Nova

Geografi

Argentina 

 Astra (ort i Argentina), Chubut, 

Robotskapade Argentinaförgreningar